Notoplatynus  — род нелетающих жужелиц из подсемейства Harpalinae (Carabidae). 1 или 2 вида.

Распространение 
Остров Норфолк, расположенный в Тихом океане между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией.

Описание 
Среднего размера жуки-жужелицы, длина около 1 см. Основная окраска тела чёрная, блестящая. Нелетающие (задние крылья остаточные). Тело широкое, выпуклое. Голова с двумя супраорбитальными сетами с каждого бока. Вершины надкрылий невооружённые. Пронотум шире головы, поперечный.

Систематика 
Род был описан в ходе ревизии фауны жужелиц острова Норфолк, проведённой в 1985 году колеоптерологом Барри П. Муром (Barry P. Moore) и первоначально включён в трибу Anchomenini (Agonini). В настоящее время отнесён к трибе Platynini подсемейства Harpalinae. Типовой вид был назван в честь американского зоогеографа Филипа Дарлингтона (Philip J. Darlington, Jr.; 1904—1983).

 
 ?  — вид, описанный с вулканического острова Лорд-Хау (Австралия) более века тому назад под названием Colpodes hilaris, возможно, также относится к этому роду.

См. также

Примечания

Литература 

 Newton A. F. (1985). South temperate Staphylinoidea (Coleoptera): their potential for biogeographical analysis of austral disjunctions. In: Ball GE (Ed). Taxonomy, Phylogeny and Zoogeography of Beetles and Ants. Junk Publishers, Dordrecht: 180—220.
 Smithers C. N. 1998. A Species List and Bibliography of the Insects Recorded from Norfolk Island. Technical Reports of the Australian Museum (1998) No. 13: 1-55. ISSN 1031-8062, ISBN 0-7313-9500-X

Ссылки 
 Род Notoplatynus на сайте Carabidae of the World, Carabidae.org 
 Род Notoplatynus на сайте Australian Faunal Directory, Environment.gov.au 
 Род Notoplatynus на сайте Biolib.cz 
 Род Notoplatynus на сайте Энциклопедия жизни, Eol.org 

Харпалины
Насекомые Океании
Эндемики острова Норфолк